Врла се може односити на:

 Врла (река), река у југоисточној Србији, десна притока Јужне Мораве.
 Врла Река, старо дербенско и рударско насеље у долини реке Врле.
 Врла (I - IV), хидроелектране у оквиру Хидроенергетског система „Власина“.